A 2018-as Formula–E Berlin nagydíjat május 19-én rendezték meg a Tempelhof Airport Street Circuit versenypályán.  Ez volt a 2017-2018-as szezon kilencedik versenye. A futamot Daniel Abt nyerte meg.

Eredmények

Időmérő 

Megjegyzés:
 André Lotterer a Párizs nagydíjon okozott balesetért 10 rajthelyes büntetést kapott.

Verseny 

Megjegyzés:
 +3 pont a pole-pozícióért és +1 pont a leggyorsabb körért.

A bajnokság állása a verseny után
(Teljes táblázat)

Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula-E nagydíjak